Ko, eller KO, kan syfta på:

 Ko – ett nötkreatur, domesticerat klövdjur av familjen oxdjur
 Ko (go) – en situation inom brädspelet go
 Konsumentombudsmannen (KO) – en statlig svensk ämbetsman
 Knock out (KO) – en vinstgivande nedslagning i boxning och andra kampsporter